Le nom complet Pietro Borghese peut faire référence à : 

 Le surnom de Borghese di Piero Borghese, peintre pisan et lucquois,
 Un des surnoms du peintre (plus connu sous le nom de Piero della Francesca), faisant référence à son lieu de naissance, Borgo di San Sepolco